HP Open 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Осаке с 8 по 14 октября 2012 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, завершающую сезон WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С. Стосур
| RD1-score01-1=6 
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Э. Сэма
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Н. Луангнам
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В. Раззано
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А. Морита
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж. Хэмптон
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Т. Танасугарн
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Я. Шведова
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К. Макхейл
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К. Чжан
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Датэ
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К. Деллакква 
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= И. Чжоу
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= К. Нара
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Э. Данилиду 
| RD1-score15-1=4 
| RD1-score15-2=2 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Л. Робсон
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С. Стосур
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В. Раззано
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Дж. Хэмптон
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Т. Танасугарн
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= К. Чжан
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К. Деллакква
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= И. Чжоу
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Л. Робсон
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С. Стосур
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Дж. Хэмптон
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К. Чжан
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Л. Робсон
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=64

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= С. Стосур
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=63
| RD4-seed02=
| RD4-team02= К. Чжан
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=7}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ш. Схеперс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А. Глатч
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М. Лучич
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Л. Кумкхум
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М. Дои
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж. Коэн
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=0

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= О. Пучкова
| RD1-score07-1=6'''
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4/wc
| RD1-team08= Ф. Скьявоне
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=r

| RD1-seed09=6
| RD1-team09=

Финал

Факты 
 Британка побеждает на турнирах ассоциации впервые с 1988 года.

Парный разряд

Факты 
 Ракель Копс-Джонс выигрывает 4й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Абигейл Спирс выигрывает 4й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 HP Open

 WTA Тур 2012

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Япония
Теннис
Октябрь 2012 года
2012